Beroep 
 vakgebied
 Schoolvak, een onderwijsvak